Григо́рий Гера́симов:
 Герасимов, Григорий Васильевич (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Герасимов, Григорий Иванович (род. 1957) — военный историк, доктор исторических наук, автор ряда исследований об РККА в межвоенный период и концепции идеалистической истории России.